

Biografia 

Cire, nome d'arte di Marco Ciresola, nasce a Mantova l'11 ottobre 1981. Sin da piccolo inizia a prendere lezioni di canto per affinare la sua voce, frequentando la scuola Vocal Classes di Milano affiancato, tra gli insegnanti, anche da Luca Jurman e Musica Insieme di Mantova. 

Nel 2009 fonda il portale web 8.1 con l'obiettivo di promuovere l'avvicinamento responsabile dei giovani al mondo della musica e della cultura in generale. 

La sua passione lo porta a cimentarsi come presentatore e vocalist, prima di affermarsi sulla scena italiana con la vittoria ai Dance Music Awards dove viene premiato come Miglior Vocalist italiano sia nel 2012 che nel 2014.

Cire si diletta anche come speaker radiofonico. Collabora infatti con l'emittente radiofonica Viva FM, dove conduce il programma Bee Style, dedicato a tutte le hit del momento e, come inviato, il programma 30 e lode Sound Academy. Ad oggi collabora attivamente con Radio Show, Radio PiterPan e Radio 906 Network.

Negli anni successivi si esibisce al fianco di molteplici artisti italiani e internazionali, collaborando e partecipando a progetti e tour di dj del calibro di Benny Benassi, Tujamo, Steve Aoki, Bob Sinclar, Nervo, Gabry Ponte, Axwell Ʌ Ingrosso. In ultimo, il 16 giugno 2018, arriva sul palco di Vasco Rossi, aprendo il suo concerto al San Nicola di Bari, in occasione del VascoNonStop Live 2018.

Nel 2015 anima l'Area Stile al Festival di Sanremo, l'area hospitality del Teatro Ariston dedicata alle etichette discografiche e ai cantanti del Festival.

Da voce a mente, la sua evoluzione lo porta in studio di registrazione con l'obiettivo di creare musica grazie al nuovo progetto CirEvolution: un progetto musicale che conta oltre 50 live e collaborazioni. Nascono così anche nuovi brani originali come "Alone" (maggio 2020), “Always on my Mind” (settembre 2021) e “Loving You” (febbraio 2022) pubblicato dall'etichetta discografica The Saifam Group.

A fine 2022 esce un nuovo singolo, pubblicato dall'etichetta Tropical House Records, "Feeling The Vibe", realizzato in collaborazione con TOLi e Chi$mee. 

Dal 2013 Cire è voce ufficiale e testimonial della Federazione Italiana Fitness.

Discografia

Singoli 
 2020 – Alone (The Saifam Group)
 2021 – Always in my mind (The Saifam Group)
 2022 – Loving you (The Saifam Group)
 2022 – Feeling the vibe (Tropical House Records)

Tournée

Festival & Live 
 Project X con Steve Aoki (2015)
 Project X con Axwell Ʌ Ingrosso (2016)
 Movieland Music Festival (2016-2017)
 Aperyshow (2016-2017-2018)
 VascoNonStop Live 2018 con Vasco Rossi (2018, Stadio San Nicola - Bari)

Tour 
 Tour Papeete (dal 2006 al 2010)
 Tour Billionaire con Andrea T Mendoza (2014)
 Tour Strawoman (2018, 2022)

Radio 
 Bee Style (Radio Viva FM)
 30 e lode Sound Academy (Radio Viva FM)
 Novità Musicali in Rotazione (Radio Show)
 Cirevolution (Radio Piterpan)
 One Night (Radio 906 Network)

Riconoscimenti 
Best Italian Vocalist - Dance Music Awards
 2012

Best Italian Vocalist - Dance Music Awards
 2014

Note

Voci Correlate 
 Benny Benassi
 Tujamo
 Steve Aoki
 Bob Sinclar
 Gabry Ponte
 Axwell Ʌ Ingrosso
 Vasco Rossi

Collegamenti esterni